Гринёв — хутор в Воробьёвском районе Воронежской области России.

Входит в состав Солонецкого сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. 40 лет Октября,
 ул. Дзержинского,
 ул. Кирова.

История 
В середине XVIII века крестьянин слободы Воробьевки поставил скотоводный хутор около оврага, в 12 км к западу от слободы. В описании 1779 г. говорится, что у слободы Воробьевки было 10 скотоводных хуторов, один из которых располагался «в овраге Гриневом». В XIX в здесь поселилось несколько десятков семей крестьян. Хутор получил название по оврагу — хутор Гринев.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воробьёвского района